Суперкубок УЕФА 1995 года — 21-й розыгрыш Суперкубка УЕФА в котором встретились испанская «Реал Сарагоса» (как победитель Кубка Кубков УЕФА и нидерландский «Аякс» (как победитель Лиги Чемпионов). Дуэль завершилась победой «Аякса» по сумме двух матчей— 5:1.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1994/1995
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1994/1995

Ссылки 
 1995 UEFA Super Cup at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1995
Футбол в Европе в 1995 году
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Февраль 1996 года
Международные спортивные соревнования в Сарагосе
События 6 февраля
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 1996 году
События 28 февраля
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Испании в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году